Răstoaca heißen folgende geographische Objekte:

 Răstoaca (Bacău), Dorf im Kreis Bacău, Rumänien
 Răstoaca (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea, Rumänien